Буковица-Велика:
 Буковица-Велика —  населённый пункт (село) в общине Дервента Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.
 Буковица-Велика —  населённый пункт (село) в общине Добой Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.